Puchar Świata w Oberhofie odbył się w dniach 7-11 stycznia 2009. Rozegrane zostały po 3 konkurencje biathlonowe z podziałem na mężczyzn i kobiety.

Sztafety – 7.01.2009, 8.01.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 21 reprezentacji. Biegu nie ukończyła .

Klasyfikacja po zawodach

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 12 reprezentacji. Przed startem wycofała się .

Klasyfikacja po zawodach

Sprint – 9.01.2009, 10.01.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zgłoszono 118 zawodników. Przed startem wycofali się  Ivan Joller,  Thomas Frei,  Claudio Böckli,  Michaił Kletczerow i  Matthias Simmen. Nikt nie wycofał się w trakcie wyścigu.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 90 zawodniczek. Przed startem wycofały się  Ludmiła Ananko,  Solveig Rogstad,  Wiktorija Semerenko i  Liv-Kjersti Eikeland, a w czasie wyścigu  Kong Yingchao.Wyniki:
Uwzględniono tylko miejsca punktowane

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Biegi masowe – 11.01.2009

Mężczyźni 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodników. Nikt się nie wycofał.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Kobiety 

Do zawodów zostało zgłoszonych 30 zawodniczek. W czasie wyścigu wycofała się  Darja Domraczewa.Wyniki:

Klasyfikacja po zawodach 
Uwzględniono tylko pierwszą dziesiątkę

Puchar Świata w biathlonie 2008/2009
Sport w Oberhofie
2009 w Niemczech
Biathlon w Niemczech